Walter Runciman (1. baron Runciman)
 Walter Runciman (1. wicehrabia Runciman of Doxford)
 Walter Runciman (2. wicehrabia Runciman of Doxford)
 Walter Garrison Runciman

Zobacz też